Сада () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Население — 179 человек (на 2010 год).

Описание
Расположен в восточной части Наварры, в одном километре от шоссе NA-132, которое соединяет город Эстелья с Сангуэса (на 65 км).

Климат полувлажный, континентальный, средиземноморский, с холодной зимой и жарким летом, со средним количеством осадков 500-600 мм в год.

Пахотная земля распределена, и, учитывая небольшой размер местности (12,7 км²), большая часть фермеров вынуждена иметь землю в соседних городах. Основные культуры - виноград, злаки, оливковые рощи и небольшие семейные сады.

В 1908 году из-за того, что есть еще один город, названный таким же образом (в провинции Ла-Корунья), стал называться Сада-де-Сангуэса, пока в 1980 году не был снова переименован в Сада.

Население

Примечания

Муниципалитеты Наварры